Ljuta je lahko:
 Ljuta, Bosna in Hercegovina - vas v Občini Konjic, BiH
 Ljuta, Črna gora - vas v Občini Kolašin, Črna Gora
 Ljuta, Hrvaška - vas v Občini Konavle, Dubrovniško-neretvanska županija, Hrvaška
 Ljuta (reka), reka v Ukrajini